Чаквал:

 Чаквал — город в пакистанской провинции Пенджаб, расположен в одноимённом округе.
 Чаквал — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.